Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1969 (в Канаде называется 1969 Macdonald Brier) проводился в городе Ошава, провинция Онтарио c 3 по 7 марта 1969 года.

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады. Победитель получал право представлять Канаду на , который проходил в марте 1969 в городе Перт (Шотландия).

Команда Рона Норткотта, представляющая провинцию Альберта, выиграла свой третий титул чемпиона, не проиграв ни одного матча. С 1957 года это был первый случай чемпионства без поражений. Для провинции Альберта это 11-й титул чемпиона.

Британская Колумбия осталась второй, с 9 победами и 1 поражением. Саскачеван и Остров Принца Эдуарда остались на третьем месте с 7 победами и 3 поражениями. Это было повторением лучшего результата для провинции Острова Принца Эдуарда, финишировавшей также и в прошлом сезоне

Команды

Круговой этап (Round robin) 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Чемпионом становится команда, одержавшая наибольшее количество побед. При равенстве количества побед у команд, претендующих на призовые места, проводится дополнительный матч — тай-брейк.

Игровые сессии

Сессия 1 
Понедельник, 3 марта 1969

Сессия 2 
Понедельник, 3 марта 1969

Сессия 3 
Вторник, 4 марта 1969

Сессия 4 
Вторник, 4 марта 1969

Сессия 5 
Среда, 5 марта 1969

Сессия 6 
Среда, 5 марта 1969

Сессия 7 
Четверг, 6 марта 1969

Сессия 8 
Четверг, 6 марта 1969

Сессия 9 
Четверг, 6 марта 1969

Сессия 10 
Пятница, 7 марта 1969

Сессия 11 
Пятница, 7 марта 1969

Итоговая классификация 
источник:

Награды 
 ROSS G.L. HARSTONE AWARD
W.F. (Bill) Piercey, скип команды 

Трофей Росса Харстона вручается каждый год игроку, выбранному его коллегами в качестве кёрлингиста на чемпионате, который наилучшим образом представляет высокие идеалы Росса Харстона о хорошем спортивном мастерстве, соблюдении правил, образцовом поведении и навыках в кёрлинге.

 Команда всех звёзд
Скип: Рон Норткотт ()
Третий: Pete Sherba ()
Второй: Берни Спаркс ()
Первый: Фред Стори ()

Рекорды 
На чемпионате 1969 года был повторен рекорд по количеству поражений. Команда Альберты осталась непобежденной.

Рон Норткотт, Берни Спаркс, Фред Стори повторили рекорд по количеству участий в Чемпионате Канады подряд. Это было четвертое участие подряд.

Рон Норткотт повторил рекорд по количеству побед в Чемпионате подряд в роли скипа - вторая победа подряд.

Примечания

Ссылки 
2017 Brier Media Guide: Brier Personnel 1927-2017
Results at Soudog Curling
 Видео:

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1969

1969
Спортивные соревнования в Онтарио
Спорт в Канаде в 1969 году
Март 1969 года